

Localidades

Kalai (Cuando Cubango)
Kalai (Cabinda)

Desambiguações de topônimos